

Nom de famille 

 Adelheid Heimann(1903-1993), photographe britannique ;
 Andreas Heimann, joueur d'échecs allemand ;
 Betsy Heimann, costumière américaine ;
 Betty Heimann (1888-1962), indianiste germano-britannique ;
 Paula Heimann (1899-1982), psychiatre et psychanalyste britannique.

Prénom 
 Heimann Joseph Michael (1792-1846), bibliographe allemand.